Pubeszenz (Pubescenz) (lat. pubesco, -ere, zum Manne heranwachsen, männliche Behaarung bekommen) bedeutet

 Geschlechtsreife
 kurze weiche Behaarung der Cuticula, sowohl bei Pflanzen als auch bei Wirbeltieren und Wirbellosen